Ćosić ist der Familienname folgender Personen:

 Amel Ćosić (* 1989), luxemburgischer Fußballspieler
 Bora Ćosić (* 1932), serbischer Schriftsteller
 Božidar Ćosić (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Dolores Ćosić (* 1999), kroatische Leichtathletin
 Dobrica Ćosić (1921–2014), serbischer Schriftsteller, Präsident Jugoslawiens
 Ivan Ćosić (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Krešimir Ćosić (1948–1995), kroatischer Basketballspieler
 Miro Ćosić (* 1983), bosnisch-herzegowinischer Biathlet
 Uroš Ćosić (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Zoran Ćosić (* 1963), jugoslawischer Biathlet und bosnisch-herzegowinischer Biathlontrainer

Die Abkürzung COSIC steht für:
 Coffee Science Information Center

COSIC